Au cours de son histoire, Marseille (Massalia, Massilia) fut plusieurs fois assiégée. Parmi ces sièges, on compte : 

 Le siège de Massilia par Jules César en 49 av. J.-C., lors de la « Guerre civile de César » ; 
 Le siège de Massilia par les Wisigoths menés par leur roi Athaulf, en 413 ; 
 Le siège de Marseille par les musulmans au début du  (731?) ; 
 Le siège de Marseille par le comte Raimond-Bérenger IV de Provence, au  ; 
 Le siège de Marseille par le comte de Provence Charles d'Anjou, en 1251 ; 
 Le siège de Marseille par l'armée germanique commandée par Charles de Bourbon et Fernando de Avalos, en 1524, lors de la « Sixième guerre d'Italie ». 
 La réduction de Marseille en 1596 durant la huitième guerre de Religion

Notes, sources et références 

Marseille
Histoire de Marseille